Catedral de Hildesheim — na Alemanha
Igreja de Santa Maria de Lebeña — em Cillorigo de Liébana, Cantábria

Portugal 
Igreja de Santa Maria de Airães — Felgueiras
Mosteiro de Santa Maria de Cós — Alcobaça
Igreja de Santa Maria de Jazente — Amarante
Igreja de Santa Maria de Abade de Neiva — Barcelos
Mosteiro de Santa Maria de Cárquere —  Resende, Viseu
Igreja de Santa Maria (Celorico da Beira)
Igreja de Santa Maria (Estremoz)
Sé de Faro
Mosteiro de Leça do Balio — Matosinhos
Igreja de Santa Maria (Loures)
Igreja de Santa Maria de Meinedo — Lousada
Igreja de Santa Maria de Sobretâmega — Marco de Canaveses
Igreja de Santa Maria (Óbidos)
Igreja de Santa Maria dos Olivais — Tomar
Igreja de Santa Maria da Alcáçova (Santarém) — 
Igreja de Santa Maria de Marvila — Santarém
Igreja da Graça (Santarém) — Santarém
Igreja de Santa Maria da Graça — Setúbal
Igreja de Santa Maria (Sintra)
Igreja de Santa Maria (Vila Boa do Bispo) — Marco de Canaveses
Igreja de Santa Maria de Azurara — Vila do Conde

Desambiguações de templos